Има више фудбалских клубова са именом ФК Борац:

 ФК Борац Бања Лука
 ФК Борац Бачки Грачац
 ФК Борец Велес
 ФК Борац Велико Средиште
 ФК Борац Жабари
 ФК Борец Жилче
 ФК Борац Зрењанин
 ФК Борац Дрвар
 ФК Борац Козарска Дубица
 ФК Борац Кленак
 ФК Борац Маглајани
 ФК Борац Нови Сад
 ФК Борац Осиња
 ФК Борац Остружница
 ФК Борац Поповац
 ФК Борац Сакуле
 ФК Борац Средња Добриња
 ФК Борац Старчево
 ФК Борац Трњаци
 ФК Борац Чачак
 ФК Борац Шабац
 ФК Борац Шајкаш
 ФК Борац Шамац
 НК Борац Бакар 
 НК Борац Бановци 
 НК Борац Бобота 
 НК Борац Имбриовец 
 НК Борац Калистовић Дреновци 
 НК Борац Кнежеви Виногради 
 НК Борац Ретковци